la tour des archives de Rouen (Normandie) ;
 la tour des archives de Vernon (Normandie) ;
 la tour des archives de l'abbaye de Cluny (Saône-et-Loire) ;
 la tour des archives de l'abbaye Notre-Dame d'Ambronay (Ain).